Отке — фамилия. Известные носители:
 Отке (Павел Отке; 1913—1955) — председатель Чукотского окрисполкома (1946—1954).
 Отке, Надежда Павловна (род. 1941) — председатель Чукотского окрисполкома (1980—1990).
 Отке, Анна Ивановна (род. 1974) — член Совета Федерации ФС РФ от Чукотского автономного округа с 2013 года.